Dolni Tsjiflik (stad), stad in Bulgarije
 Dolni Tsjiflik (gemeente), gemeente waarvan de bovengenoemde stad de hoofdplaats is